Cleobulus bezeichnet:
 (4503) Cleobulus, ein Asteroid vom Amor-Typ
 Kleobulos, antiker Tyrann von Lindos aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.